Critic's Choice – commedia teatrale di Broadway del 1960 scritta da Ira Levin
Mia moglie ci prova (Critic's Choice) – film statunitense del 1963 diretto da Don Weis
Critic's Choice – cortometraggio del 2001 di Daniel Henning
Critics' Choice – album del 1957 di Pepper Adams
Critics' Choice Awards – riconoscimenti cinematografici e televisivi